Элинор Шпис-Феррис (; род.  1941) — американская художница-символистка.

Ее многочисленные работы показывают мощное влияние испанской и индейской культур северного Нью-Мексико, где она выросла.

Биография 
Родилась 3 июля 1941 года в городе Лас-Вегасе, штат Нью-Мексико, где росла на небольшой родительской ферме. Ее отец — Уолдо Списс (Waldo Spiess), был адвокатом с немецкими и ирландскими корнями, впоследствии стал председателем Апелляционного суда штата Нью-Мексико; мать — Харриет (Harriette), происходила от ранних испанских поселенцев на территории США. 

Элинор получила степень бакалавра изящных искусств в Университете Нью-Мексико, после чего посещала Чикагский художественный институт. 

В 1962 году она вышла замуж за чикагского художника и дизайнера игрушек Майка Ферриса (Mike Ferris, 1938—2000). У них было двое детей: дочь  (художница, род. 1962) и Майкл Феррис-младший (скульптор, род. 1969), женившийся на нью-йоркской художнице Розмари Фиоре (Rosemarie Fiore). Элинор и ее муж недолго жили в Альбукерке, затем вернулись в Чикаго в конце 1960-х годов. 

Шпис-Феррис — преподаватель живописи и рисунка на факультете художественного центра The Art Center of Evanston, штат Иллинойс.

Творчество 
Элинор Шпис-Феррис на протяжении свыше четырех десятилетий создала большое количество представленных на выставках работ маслом, гуашью и карандашом Конте. В более поздний период она занималась керамикой. Ее работы смешивают мифологические, духовные, психологические, экологические и феминистские темы в сказочных контекстах. Художница опирается в своих работах на воспоминания детства в высокогорной части штата  Нью-Мексико. Она свободно играет с идеями символического искусства, превращая фигуры женщин в корни, деревья, листья и птиц. 

Работы художницы объединяют элементы сюрреализма, символизма и экспрессионизма и указывают на произведения Иеронима Босха, Поля Дельво и Джеймса Энсора — художников, которые повлияли на ее художественное развитие.

Шпис-Феррис была удостоена многочисленных наград, в том числе грантов Artist-in-Residence grants at Anchor Graphics and Paper Press и Illinois Arts Council Fellowship Grant, а также премии Vielehr Award Художественного института Чикаго.

Она была участницей многих выставок, главными из которых были:
 2014 год — Inside the Outside Imagism, Художественный центр Гайд-парка, Чикаго
 2013 год — Fecundity, Packer Schopf Gallery, Чикаго
 2012 год — Ophelia’s Gardens, JRB Gallery, Оклахома-Сити
 2011 год — Shallow Waters, Augustana College, Су-Фолс
 2010 год — Paintings of a Suffering Planet, , Макомб
 2006 год — Water and Other Wise, Чикаго
 2002 год — Regeneration, Zaks Gallery, Чикаго
 1999 год — New Works, Zaks Gallery, Чикаго
 1996 год — The Goddess Series, Shircliff Gallery of Art, Винсенс
 1994 год — Works on Paper, Zaks Gallery, Чикаго
 1990 год — New Works, Zaks Gallery, Чикаго
 1987 год — Beamish Mummery, Chicago Cultural center, Чикаго
 1984 год — New Works, Eleanor Spiess-Ferris, van Stratten Gallery, Чикаго

Литература 
 Lauter, Estella (1984). Women as Mythmakers: Poetry and Visual Art by Twentieth-Century Women. Indiana University Press. ISBN 9780253115027.

Примечания

Ссылки 
 Artist of the Month: Eleanor Spiess-Ferris
 Daphne’s Sister: The Art of Eleanor Spiess-Ferris

Выпускники Университета Нью-Мексико
Художники США XX века